Мриц — українське прізвище.

 Мриц Володимир Іванович
 Мриц Ольга
 Мудрик-Мриц Ніна Андріївна

Українські прізвища